Bäderbahn steht für:

 Bäderbahn Bad Nauheim–Wiesbaden
 Bäderbahn Molli
 Rügensche Bäderbahn (Rasender Roland)
 Usedomer Bäderbahn
 Bahnstrecke Lübeck–Puttgarden

Siehe auch:
 Mecklenburgische Bäderbahn
 Train d’eaux, Frankreich